

Musica 
 Ruins – gruppo musicale giapponese
 Ruins – EP dei London After Midnight del 1994
 Ruins – album dei First Aid Kit del 2018
 Ruins – album di Daniel Tompkins del 2020
 Ruins – singolo di Daniel Tompkins del 2020

Altro 
 Ruins – fumetto del 1994 edito da Marvel Comics